Csehország
 Choteč, település a Jičíni járásban
 Choteč, település a Nyugat-prágai járásban
 Choteč, település a Pardubicei járásban